Виктор Павлович Косяков (10 мая 1950 года, Лиски, Воронежская область — 29 апреля 1990 года, Липецк) — передовик производства, металлург, мастер Новолипецкого металлургического комбината. Герой Социалистического Труда (1984).

Биография 
Родился в рабочей семье в городе Лиски Воронежской области. После окончания восьми классов средней школы № 12 в городе Лиски поступил в Лискинское техническое училище, которое окончил в 1968 году.

Работал на Новолипецком металлургическом комбинате в должностях от горнового доменной печи до бригадира. В 1972 году назначен мастером плавильного цеха.

За выдающиеся достижения в трудовой деятельности был удостоен в 1984 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1984 года

Литература 
 Воронежская Энциклопедия. — Воронеж, 2008. — Т. 1. — 524 с. — ISBN 978-5-900270-99-9.
 Герои липецкой земли. Воронеж, 1989
 Зюбин М. В. Лиски: Земля и люди. В., 1990.

Ссылки 
 Герои Социалистического Труда Воронежской области

Металлурги СССР